Aveleda (Braga)
Aveleda (Bragança)
Aveleda (Lousada)
Aveleda (Vila do Conde)

Desambiguações de topônimos